Мировая лига водного поло среди мужчин 2004 — 3-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с ???? по ????, а суперфинал с 16 по 18 июля в городе Лонг-Бич(США). Победителем турнира во второй раз подряд стала сборная Венгрии.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 

 Группа B

Квалификационный турнир 
Квалификационный турнир проходил с ???? по ???? 2004 года.

Группа А

Группа В

Суперфинал

1/4 финала

1/2 финала

Финалы

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2004 год в водном поло